Ubeniken ist der historische Name von
 Groß Hubnicken, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen, jetzt: Sinjawino (Kaliningrad, Jantarny), Siedlung im Stadtkreis Jantarny, Oblast Kaliningrad, Russland
 Klein Hubnicken, Kreis Fischhausen/Samland, jetzt:  Klenowoje (Kaliningrad, Selenogradsk), Siedlung im Rajon Selenogradsk, Oblast Kaliningrad, Russland